— это небольшой троянский астероид Марса, расположенный в марсианской точке Лагранжа L5, движущийся по орбите в 60° позади планеты. Он был открыт 14 июля 2007 года астрономами обсерватории Ла-Сагра. Этот астероид пока не имеет собственного имени, и лишь недавно получил порядковый номер в каталогах.

См. также 
 Список астероидов (311901—312000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Observatorio Astronómico de La Sagra
 MPEC 2007-O03
 MPEC 2007-O09